Terron ist der Name von:
 Carlo Terron (1910–1991), einem italienischen Schriftsteller, Journalist und Psychiater
 Terrou, einem französischen Ort, auf Okzitanisch